Motociklistična Velika nagrada Brazilije 2004 je bila sedma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2004. Potekala je 4. julija 2004.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2004
2004